|-
|(90501)||2004 EM4|| align=right|15,1|| align=right|3,064|| align=right|0,142|| align=right|16,68|| align=right|5,362||MBA||11. marec 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90502)||2004 EM7|| align=right|14,5|| align=right|3,984|| align=right|0,192|| align=right|9,11|| align=right|7,950||HLD||12. marec 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90503)||2004 EP10|| align=right|15,9|| align=right|2,398|| align=right|0,202|| align=right|2,14|| align=right|3,712||MBA||15. marec 2004||Catalina||CSS
|-
|(90504)||2004 EC14|| align=right|16,1|| align=right|2,309|| align=right|0,151|| align=right|6,94|| align=right|3,507||MBA||11. marec 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90505)||2004 EM16|| align=right|16,1|| align=right|2,315|| align=right|0,217|| align=right|3,74|| align=right|3,521||MBA||12. marec 2004||Cordell-Lorenz||Cordell-Lorenz
|-
|(90506)||2004 EU17|| align=right|14,9|| align=right|2,726|| align=right|0,037|| align=right|10,24|| align=right|4,500||MBA||12. marec 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90507)||2004 EY17|| align=right|15,3|| align=right|2,672|| align=right|0,190|| align=right|13,23|| align=right|4,368||MBA||12. marec 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90508)||2004 EE18|| align=right|15,6|| align=right|2,657|| align=right|0,141|| align=right|13,52|| align=right|4,329||MBA||12. marec 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90509)||2004 EN18|| align=right|15,2|| align=right|2,669|| align=right|0,141|| align=right|12,02|| align=right|4,360||MBA||13. marec 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90510)||2004 EW20|| align=right|14,1|| align=right|3,156|| align=right|0,289|| align=right|24,95|| align=right|5,606||MBA||15. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90511)||2004 EZ31|| align=right|16,1|| align=right|2,255|| align=right|0,042|| align=right|4,96|| align=right|3,385||MBA||14. marec 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90512)||2004 EF37|| align=right|15,0|| align=right|2,714|| align=right|0,084|| align=right|7,07|| align=right|4,470||MBA||13. marec 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90513)||2004 EZ37|| align=right|14,5|| align=right|2,691|| align=right|0,196|| align=right|11,31|| align=right|4,414||MBA||14. marec 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90514)||2004 EU42|| align=right|15,1|| align=right|3,048|| align=right|0,065|| align=right|12,35|| align=right|5,320||MBA||15. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90515)||2004 ES56|| align=right|16,7|| align=right|2,399|| align=right|0,155|| align=right|2,03|| align=right|3,716||MBA||14. marec 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90516)||2004 EO59|| align=right|15,8|| align=right|2,347|| align=right|0,084|| align=right|6,90|| align=right|3,594||MBA||15. marec 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90517)||2004 EF60|| align=right|15,8|| align=right|2,315|| align=right|0,054|| align=right|6,43|| align=right|3,522||MBA||15. marec 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90518)||2004 EL60|| align=right|16,0|| align=right|2,198|| align=right|0,139|| align=right|7,79|| align=right|3,259||MBA||15. marec 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90519)||2004 EA64|| align=right|14,1|| align=right|2,796|| align=right|0,310|| align=right|11,14|| align=right|4,675||MBA||13. marec 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90520)||2004 EZ65|| align=right|15,1|| align=right|2,600|| align=right|0,142|| align=right|12,41|| align=right|4,192||MBA||14. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90521)||2004 EK66|| align=right|15,6|| align=right|2,601|| align=right|0,141|| align=right|13,90|| align=right|4,193||MBA||14. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90522)||2004 EA74|| align=right|13,9|| align=right|3,132|| align=right|0,153|| align=right|23,85|| align=right|5,541||MBA||15. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90523)||2004 EX79|| align=right|14,8|| align=right|2,579|| align=right|0,099|| align=right|15,94|| align=right|4,141||MBA||12. marec 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90524)||2004 EV92|| align=right|16,0|| align=right|2,544|| align=right|0,130|| align=right|9,93|| align=right|4,058||MBA||15. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90525)||2004 FB2|| align=right|16,6|| align=right|2,314|| align=right|0,015|| align=right|1,80|| align=right|3,520||MBA||17. marec 2004||Wrightwood||J. W. Young
|-
|(90526)||2004 FQ11|| align=right|16,2|| align=right|2,324|| align=right|0,046|| align=right|6,36|| align=right|3,542||MBA||16. marec 2004||Catalina||CSS
|-
|(90527)||2004 FB15|| align=right|16,5|| align=right|2,346|| align=right|0,181|| align=right|0,58|| align=right|3,593||MBA||16. marec 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|90528 Raywhite||2004 FE19|| align=right|15,0|| align=right|2,563|| align=right|0,122|| align=right|4,80|| align=right|4,103||MBA||16. marec 2004||Catalina||CSS
|-
|(90529)||2004 FN19|| align=right|16,4|| align=right|2,332|| align=right|0,099|| align=right|2,71|| align=right|3,561||MBA||16. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90530)||2004 FX20|| align=right|15,7|| align=right|2,345|| align=right|0,075|| align=right|7,39|| align=right|3,591||MBA||16. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90531)||2004 FY25|| align=right|16,8|| align=right|2,213|| align=right|0,092|| align=right|3,51|| align=right|3,292||MBA||17. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90532)||2004 FC28|| align=right|14,0|| align=right|3,139|| align=right|0,251|| align=right|25,26|| align=right|5,561||MBA||17. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|90533 Laurentblind||2004 FB29|| align=right|15,3|| align=right|2,694|| align=right|0,068|| align=right|5,60|| align=right|4,421||MBA||28. marec 2004||Observatorij Ottmarsheim||C. Rinner
|-
|(90534)||2004 FW39|| align=right|15,4|| align=right|3,172|| align=right|0,130|| align=right|5,27|| align=right|5,648||MBA||18. marec 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90535)||2004 FC42|| align=right|15,9|| align=right|2,550|| align=right|0,111|| align=right|12,25|| align=right|4,072||MBA||17. marec 2004||Catalina||CSS
|-
|(90536)||2004 FU45|| align=right|15,6|| align=right|2,361|| align=right|0,133|| align=right|6,86|| align=right|3,627||MBA||16. marec 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90537)||2004 FU46|| align=right|14,9|| align=right|3,070|| align=right|0,193|| align=right|1,97|| align=right|5,378||MBA||17. marec 2004||Catalina||CSS
|-
|(90538)||2004 FE65|| align=right|14,9|| align=right|2,677|| align=right|0,127|| align=right|14,92|| align=right|4,380||MBA||19. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90539)||2004 FH68|| align=right|15,2|| align=right|2,593|| align=right|0,037|| align=right|14,87|| align=right|4,174||MBA||20. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90540)||2004 FH92|| align=right|15,4|| align=right|2,641|| align=right|0,058|| align=right|14,44|| align=right|4,290||MBA||17. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90541)||2004 FD93|| align=right|15,2|| align=right|3,060|| align=right|0,071|| align=right|16,55|| align=right|5,351||MBA||19. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90542)||2004 FG94|| align=right|13,3|| align=right|3,182|| align=right|0,094|| align=right|22,67|| align=right|5,676||MBA||22. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90543)||2004 FO94|| align=right|14,4|| align=right|2,535|| align=right|0,212|| align=right|13,44|| align=right|4,036||MBA||18. marec 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90544)||2004 FW95|| align=right|14,4|| align=right|3,184|| align=right|0,171|| align=right|8,49|| align=right|5,681||MBA||23. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90545)||2004 FG97|| align=right|15,7|| align=right|2,232|| align=right|0,196|| align=right|5,96|| align=right|3,333||MBA||23. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90546)||2004 FW109|| align=right|16,6|| align=right|2,392|| align=right|0,156|| align=right|2,27|| align=right|3,698||MBA||24. marec 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90547)||2004 FY109|| align=right|15,5|| align=right|2,981|| align=right|0,172|| align=right|2,45|| align=right|5,147||MBA||24. marec 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90548)||2004 FD110|| align=right|16,4|| align=right|2,378|| align=right|0,061|| align=right|6,25|| align=right|3,665||MBA||24. marec 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90549)||2004 FP110|| align=right|16,9|| align=right|2,319|| align=right|0,077|| align=right|1,91|| align=right|3,530||MBA||25. marec 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90550)||2004 FS116|| align=right|16,0|| align=right|2,788|| align=right|0,099|| align=right|9,79|| align=right|4,655||MBA||23. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90551)||2004 FR121|| align=right|14,4|| align=right|3,212|| align=right|0,003|| align=right|32,23|| align=right|5,755||MBA||23. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90552)||2004 FM124|| align=right|16,8|| align=right|2,329|| align=right|0,188|| align=right|1,88|| align=right|3,553||MBA||27. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90553)||2004 FQ126|| align=right|14,9|| align=right|3,019|| align=right|0,100|| align=right|9,97|| align=right|5,245||MBA||27. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90554)||2004 FE129|| align=right|15,5|| align=right|2,659|| align=right|0,189|| align=right|14,85|| align=right|4,336||MBA||28. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90555)||2004 FM131|| align=right|15,0|| align=right|2,976|| align=right|0,103|| align=right|10,95|| align=right|5,132||MBA||22. marec 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90556)||2004 FO138|| align=right|15,8|| align=right|2,332|| align=right|0,212|| align=right|23,92|| align=right|3,562||MBA||16. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90557)||2004 FK141|| align=right|15,0|| align=right|2,388|| align=right|0,141|| align=right|6,44|| align=right|3,690||MBA||27. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90558)||2004 FV142|| align=right|14,2|| align=right|2,689|| align=right|0,068|| align=right|22,55|| align=right|4,409||MBA||27. marec 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90559)||2004 FW142|| align=right|15,0|| align=right|2,640|| align=right|0,176|| align=right|11,59|| align=right|4,290||MBA||27. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90560)||2004 FY142|| align=right|15,4|| align=right|2,402|| align=right|0,053|| align=right|9,83|| align=right|3,722||MBA||27. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90561)||2004 FQ143|| align=right|15,5|| align=right|2,346|| align=right|0,136|| align=right|6,72|| align=right|3,592||MBA||28. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90562)||2004 FR143|| align=right|15,9|| align=right|2,282|| align=right|0,194|| align=right|6,29|| align=right|3,448||MBA||28. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90563)||2004 FL147|| align=right|14,4|| align=right|3,202|| align=right|0,170|| align=right|27,95|| align=right|5,730||MBA||29. marec 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90564)||2004 GJ2|| align=right|14,0|| align=right|3,132|| align=right|0,186|| align=right|21,64|| align=right|5,542||MBA||12. april 2004||Observatorij Siding Spring Surv|| Siding Spring Survey
|-
|(90565)||2004 GA3|| align=right|15,0|| align=right|2,624|| align=right|0,141|| align=right|12,27|| align=right|4,251||MBA||9. april 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90566)||2004 GS5|| align=right|14,6|| align=right|3,153|| align=right|0,230|| align=right|13,33|| align=right|5,597||MBA||11. april 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90567)||2004 GC9|| align=right|14,5|| align=right|2,945|| align=right|0,105|| align=right|11,12|| align=right|5,052||MBA||12. april 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90568)||2004 GV9|| align=right|4,0|| align=right|42,26|| align=right|0,083|| align=right|21,96|| align=right|275||CBW||13. april 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90569)||2004 GY14|| align=right|12,7|| align=right|5,285|| align=right|0,030|| align=right|3,68|| align=right|12,15||JUT||14. april 2004||Needville||Needville
|-
|(90570)||2004 GO15|| align=right|16,8|| align=right|1,888|| align=right|0,056|| align=right|22,11|| align=right|2,595||MBA||14. april 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90571)||2004 GQ15|| align=right|15,0|| align=right|2,554|| align=right|0,282|| align=right|20,42|| align=right|4,080||MBA||14. april 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90572)||2004 GN17|| align=right|14,1|| align=right|3,678|| align=right|0,259|| align=right|14,21|| align=right|7,054||MBA||11. april 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90573)||2004 GH18|| align=right|15,0|| align=right|2,674|| align=right|0,102|| align=right|15,15|| align=right|4,371||MBA||12. april 2004||Catalina||CSS
|-
|(90574)||2004 GS21|| align=right|15,2|| align=right|2,677|| align=right|0,199|| align=right|12,14|| align=right|4,379||MBA||11. april 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90575)||2004 GE23|| align=right|16,9|| align=right|2,371|| align=right|0,140|| align=right|2,80|| align=right|3,649||MBA||12. april 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90576)||2004 GA29|| align=right|15,7|| align=right|3,085|| align=right|0,022|| align=right|11,54|| align=right|5,418||MBA||10. april 2004||Catalina||CSS
|-
|(90577)||2004 GK33|| align=right|15,9|| align=right|2,389|| align=right|0,152|| align=right|5,74|| align=right|3,692||MBA||12. april 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90578)||2004 GM36|| align=right|16,3|| align=right|2,238|| align=right|0,141|| align=right|2,83|| align=right|3,347||MBA||13. april 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90579)||2004 GF39|| align=right|15,1|| align=right|2,626|| align=right|0,212|| align=right|12,46|| align=right|4,255||MBA||15. april 2004||Catalina||CSS
|-
|(90580)||2004 GE73|| align=right|16,2|| align=right|2,694|| align=right|0,207|| align=right|3,96|| align=right|4,422||MBA||15. april 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(90581)||2004 HJ6|| align=right|15,0|| align=right|3,176|| align=right|0,205|| align=right|6,12|| align=right|5,660||MBA||17. april 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90582)||2004 HU28|| align=right|14,0|| align=right|3,229|| align=right|0,082|| align=right|16,29|| align=right|5,802||MBA||20. april 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90583)||2004 HW52|| align=right|14,7|| align=right|2,630|| align=right|0,273|| align=right|9,31|| align=right|4,264||MBA||24. april 2004||Haleakala||NEAT
|-
|(90584)||2030 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,145|| align=right|0,208|| align=right|4,29|| align=right|3,142||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90585)||2032 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,590|| align=right|0,156|| align=right|4,21|| align=right|4,168||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90586)||2035 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,401|| align=right|0,192|| align=right|1,93|| align=right|3,720||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90587)||2182 P-L|| align=right|15,4|| align=right|3,133|| align=right|0,159|| align=right|4,32|| align=right|5,546||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90588)||2209 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,378|| align=right|0,137|| align=right|7,62|| align=right|3,666||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90589)||2587 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,746|| align=right|0,118|| align=right|3,94|| align=right|4,549||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90590)||2624 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,380|| align=right|0,198|| align=right|2,10|| align=right|3,672||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90591)||2659 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,258|| align=right|0,229|| align=right|3,51|| align=right|3,393||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90592)||2801 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,536|| align=right|0,180|| align=right|6,07|| align=right|4,039||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90593)||3003 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,126|| align=right|0,236|| align=right|14,97|| align=right|5,526||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90594)||3563 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,145|| align=right|0,206|| align=right|16,14|| align=right|5,577||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90595)||4033 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,391|| align=right|0,205|| align=right|1,61|| align=right|3,697||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90596)||4229 P-L|| align=right|15,4|| align=right|3,125|| align=right|0,152|| align=right|3,59|| align=right|5,524||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90597)||4248 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,634|| align=right|0,148|| align=right|3,77|| align=right|4,273||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90598)||4253 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,631|| align=right|0,163|| align=right|7,11|| align=right|4,267||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90599)||4542 P-L|| align=right|15,5|| align=right|3,145|| align=right|0,237|| align=right|0,31|| align=right|5,578||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90600)||4560 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,425|| align=right|0,092|| align=right|14,81|| align=right|3,777||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90601)||4718 P-L|| align=right|16,7|| align=right|2,634|| align=right|0,184|| align=right|3,47|| align=right|4,274||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90602)||4757 P-L|| align=right|15,4|| align=right|3,189|| align=right|0,088|| align=right|6,19|| align=right|5,695||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90603)||4760 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,391|| align=right|0,207|| align=right|9,47|| align=right|3,696||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90604)||4813 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,380|| align=right|0,204|| align=right|6,26|| align=right|3,671||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90605)||4814 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,948|| align=right|0,090|| align=right|2,88|| align=right|5,060||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90606)||4879 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,561|| align=right|0,146|| align=right|2,72|| align=right|4,097||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90607)||4918 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,643|| align=right|0,130|| align=right|13,41|| align=right|4,295||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90608)||5020 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,378|| align=right|0,138|| align=right|6,16|| align=right|3,665||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90609)||5027 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,387|| align=right|0,207|| align=right|11,76|| align=right|3,687||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90610)||6098 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,260|| align=right|0,176|| align=right|1,00|| align=right|3,397||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90611)||6100 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,284|| align=right|0,129|| align=right|7,07|| align=right|3,451||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90612)||6132 P-L|| align=right|17,0|| align=right|2,376|| align=right|0,239|| align=right|1,18|| align=right|3,663||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90613)||6187 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,386|| align=right|0,226|| align=right|7,13|| align=right|3,686||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90614)||6646 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,737|| align=right|0,122|| align=right|5,35|| align=right|4,528||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90615)||6762 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,398|| align=right|0,180|| align=right|4,17|| align=right|3,712||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90616)||6835 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,933|| align=right|0,037|| align=right|2,81|| align=right|5,022||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90617)||9589 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,698|| align=right|0,235|| align=right|4,09|| align=right|4,431||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90618)||1072 T-1|| align=right|17,2|| align=right|2,367|| align=right|0,146|| align=right|1,41|| align=right|3,642||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90619)||1227 T-1|| align=right|16,6|| align=right|2,366|| align=right|0,126|| align=right|2,78|| align=right|3,638||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90620)||4342 T-1|| align=right|15,1|| align=right|2,546|| align=right|0,077|| align=right|5,21|| align=right|4,062||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90621)||1007 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,489|| align=right|0,104|| align=right|3,23|| align=right|3,927||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90622)||1155 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,711|| align=right|0,160|| align=right|3,96|| align=right|4,463||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90623)||1202 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,568|| align=right|0,174|| align=right|14,98|| align=right|4,114||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90624)||1270 T-2|| align=right|16,7|| align=right|2,217|| align=right|0,218|| align=right|5,16|| align=right|3,300||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90625)||1336 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,969|| align=right|0,224|| align=right|5,95|| align=right|5,115||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90626)||1483 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,753|| align=right|0,246|| align=right|7,68|| align=right|4,566||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90627)||2090 T-2|| align=right|16,8|| align=right|2,278|| align=right|0,165|| align=right|4,37|| align=right|3,438||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90628)||2135 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,796|| align=right|0,070|| align=right|2,17|| align=right|4,675||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90629)||2149 T-2|| align=right|14,7|| align=right|3,102|| align=right|0,223|| align=right|16,10|| align=right|5,461||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90630)||2159 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,538|| align=right|0,017|| align=right|0,88|| align=right|4,043||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90631)||2213 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,331|| align=right|0,201|| align=right|4,11|| align=right|3,558||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90632)||2259 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,519|| align=right|0,135|| align=right|0,26|| align=right|3,997||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90633)||3040 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,713|| align=right|0,203|| align=right|9,32|| align=right|4,467||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90634)||3046 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,516|| align=right|0,068|| align=right|2,96|| align=right|3,990||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90635)||3068 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,845|| align=right|0,103|| align=right|5,43|| align=right|4,798||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90636)||3250 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,720|| align=right|0,142|| align=right|6,80|| align=right|4,485||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90637)||3340 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,280|| align=right|0,202|| align=right|6,93|| align=right|3,443||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90638)||4048 T-2|| align=right|15,6|| align=right|3,119|| align=right|0,131|| align=right|4,12|| align=right|5,508||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90639)||4151 T-2|| align=right|16,3|| align=right|2,330|| align=right|0,121|| align=right|7,30|| align=right|3,557||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90640)||4500 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,868|| align=right|0,056|| align=right|2,77|| align=right|4,856||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90641)||4570 T-2|| align=right|14,7|| align=right|3,240|| align=right|0,103|| align=right|5,07|| align=right|5,832||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90642)||5093 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,608|| align=right|0,111|| align=right|21,93|| align=right|4,211||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90643)||5166 T-2|| align=right|14,7|| align=right|3,008|| align=right|0,114|| align=right|9,74|| align=right|5,215||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90644)||5483 T-2|| align=right|15,5|| align=right|3,014|| align=right|0,163|| align=right|10,90|| align=right|5,233||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90645)||1004 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,989|| align=right|0,236|| align=right|8,40|| align=right|5,167||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90646)||1008 T-3|| align=right|14,7|| align=right|3,109|| align=right|0,176|| align=right|12,64|| align=right|5,482||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90647)||1016 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,752|| align=right|0,143|| align=right|8,03|| align=right|4,564||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90648)||1030 T-3|| align=right|14,3|| align=right|3,106|| align=right|0,092|| align=right|21,11|| align=right|5,473||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90649)||1041 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,662|| align=right|0,199|| align=right|7,36|| align=right|4,342||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90650)||1112 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,666|| align=right|0,097|| align=right|13,60|| align=right|4,351||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90651)||1219 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,294|| align=right|0,174|| align=right|5,68|| align=right|3,474||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90652)||1224 T-3|| align=right|14,6|| align=right|2,857|| align=right|0,148|| align=right|11,46|| align=right|4,829||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90653)||1904 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,330|| align=right|0,101|| align=right|5,50|| align=right|3,556||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90654)||2067 T-3|| align=right|16,2|| align=right|2,553|| align=right|0,078|| align=right|3,38|| align=right|4,078||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90655)||2144 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,772|| align=right|0,226|| align=right|6,18|| align=right|4,613||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90656)||2399 T-3|| align=right|16,3|| align=right|2,280|| align=right|0,186|| align=right|5,72|| align=right|3,442||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90657)||2414 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,805|| align=right|0,188|| align=right|2,46|| align=right|4,697||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90658)||2455 T-3|| align=right|14,8|| align=right|3,115|| align=right|0,277|| align=right|16,98|| align=right|5,496||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90659)||3175 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,947|| align=right|0,060|| align=right|2,20|| align=right|5,059||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90660)||3314 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,818|| align=right|0,109|| align=right|2,39|| align=right|4,729||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90661)||3853 T-3|| align=right|14,6|| align=right|3,199|| align=right|0,174|| align=right|5,43|| align=right|5,721||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90662)||4087 T-3|| align=right|15,6|| align=right|3,005|| align=right|0,338|| align=right|16,43|| align=right|5,210||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90663)||4257 T-3|| align=right|15,9|| align=right|2,642|| align=right|0,109|| align=right|4,87|| align=right|4,295||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90664)||4283 T-3|| align=right|13,9|| align=right|3,186|| align=right|0,169|| align=right|23,11|| align=right|5,685||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90665)||4299 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,336|| align=right|0,157|| align=right|6,37|| align=right|3,570||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90666)||4374 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,563|| align=right|0,148|| align=right|13,10|| align=right|4,102||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90667)||5011 T-3|| align=right|16,5|| align=right|2,461|| align=right|0,152|| align=right|7,02|| align=right|3,861||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90668)||5075 T-3|| align=right|15,7|| align=right|2,319|| align=right|0,084|| align=right|11,44|| align=right|3,531||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90669)||5181 T-3|| align=right|15,1|| align=right|3,143|| align=right|0,111|| align=right|12,15|| align=right|5,572||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90670)||5183 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,749|| align=right|0,191|| align=right|9,77|| align=right|4,558||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90671)||5728 T-3|| align=right|15,1|| align=right|3,143|| align=right|0,078|| align=right|11,19|| align=right|5,570||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(90672)||1977 RH|| align=right|14,9|| align=right|3,062|| align=right|0,303|| align=right|20,25|| align=right|5,358||MBA||6. september 1977||La Silla||L. D. Schmadel
|-
|(90673)||1977 XK3|| align=right|14,7|| align=right|2,770|| align=right|0,136|| align=right|10,25|| align=right|4,609||MBA||7. december 1977||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(90674)||1978 UD5|| align=right|15,8|| align=right|2,389|| align=right|0,194|| align=right|4,53|| align=right|3,693||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(90675)||1978 UQ6|| align=right|15,8|| align=right|2,391|| align=right|0,123|| align=right|7,81|| align=right|3,696||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(90676)||1978 VA9|| align=right|16,7|| align=right|2,570|| align=right|0,250|| align=right|4,46|| align=right|4,120||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(90677)||1978 VN10|| align=right|14,8|| align=right|3,058|| align=right|0,150|| align=right|2,94|| align=right|5,346||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(90678)||1979 MC6|| align=right|14,0|| align=right|2,558|| align=right|0,231|| align=right|17,90|| align=right|4,090||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(90679)||1979 MF6|| align=right|16,2|| align=right|2,564|| align=right|0,203|| align=right|5,09|| align=right|4,105||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(90680)||1981 DE3|| align=right|14,5|| align=right|2,611|| align=right|0,123|| align=right|11,38|| align=right|4,219||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90681)||1981 EG4|| align=right|14,9|| align=right|2,346|| align=right|0,129|| align=right|5,87|| align=right|3,593||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90682)||1981 EF6|| align=right|14,5|| align=right|2,973|| align=right|0,117|| align=right|9,25|| align=right|5,125||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90683)||1981 EQ6|| align=right|15,2|| align=right|2,671|| align=right|0,138|| align=right|12,73|| align=right|4,364||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90684)||1981 EY6|| align=right|13,9|| align=right|2,989|| align=right|0,158|| align=right|10,51|| align=right|5,166||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90685)||1981 ET9|| align=right|15,7|| align=right|2,351|| align=right|0,123|| align=right|4,19|| align=right|3,605||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90686)||1981 EF19|| align=right|15,3|| align=right|2,577|| align=right|0,229|| align=right|3,04|| align=right|4,137||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90687)||1981 EY23|| align=right|15,7|| align=right|2,681|| align=right|0,178|| align=right|11,45|| align=right|4,389||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90688)||1981 ED30|| align=right|14,0|| align=right|3,498|| align=right|0,061|| align=right|9,59|| align=right|6,540||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90689)||1981 EA31|| align=right|16,8|| align=right|2,342|| align=right|0,123|| align=right|2,09|| align=right|3,583||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90690)||1981 EK31|| align=right|14,9|| align=right|2,623|| align=right|0,090|| align=right|10,21|| align=right|4,248||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90691)||1981 EA32|| align=right|14,6|| align=right|2,987|| align=right|0,110|| align=right|10,27|| align=right|5,162||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90692)||1981 EJ33|| align=right|16,1|| align=right|2,363|| align=right|0,087|| align=right|5,12|| align=right|3,632||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90693)||1981 EH37|| align=right|15,5|| align=right|2,562|| align=right|0,288|| align=right|5,58|| align=right|4,100||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90694)||1981 EV37|| align=right|16,1|| align=right|2,361|| align=right|0,073|| align=right|6,78|| align=right|3,626||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90695)||1981 ES39|| align=right|15,0|| align=right|3,000|| align=right|0,174|| align=right|1,39|| align=right|5,196||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90696)||1981 EQ44|| align=right|15,9|| align=right|2,131|| align=right|0,069|| align=right|5,98|| align=right|3,110||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(90697)||1983 RH3|| align=right|14,4|| align=right|2,572|| align=right|0,218|| align=right|13,13|| align=right|4,123||MBA||1. september 1983||La Silla||H. Debehogne
|-
|(90698)||1984 EA|| align=right|14,3|| align=right|2,379|| align=right|0,253|| align=right|24,04|| align=right|3,669||MBA||1. marec 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(90699)||1986 QK|| align=right|14,7|| align=right|2,300|| align=right|0,204|| align=right|4,30|| align=right|3,487||MBA||25. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(90700)||1986 QG2|| align=right|15,8|| align=right|2,325|| align=right|0,271|| align=right|4,65|| align=right|3,544||MBA||28. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(90701)||1986 RC5|| align=right|14,6|| align=right|2,695|| align=right|0,293|| align=right|14,83|| align=right|4,423||MBA||2. september 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(90702)||1988 CN5|| align=right|15,2|| align=right|2,680|| align=right|0,207|| align=right|13,32|| align=right|4,386||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|90703 Indulgentia||1988 RO3|| align=right|14,6|| align=right|2,565|| align=right|0,175|| align=right|14,79|| align=right|4,108||MBA||8. september 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(90704)||1988 RO12|| align=right|13,3|| align=right|3,947|| align=right|0,027|| align=right|0,62|| align=right|7,841||HLD||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(90705)||1989 AZ5|| align=right|15,9|| align=right|2,573|| align=right|0,214|| align=right|4,10|| align=right|4,126||MBA||4. januar 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(90706)||1989 GN2|| align=right|16,6|| align=right|2,313|| align=right|0,194|| align=right|4,37|| align=right|3,517||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90707)||1989 GW5|| align=right|16,3|| align=right|2,338|| align=right|0,185|| align=right|1,66|| align=right|3,575||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90708)||1990 EU|| align=right|14,5|| align=right|2,526|| align=right|0,048|| align=right|6,53|| align=right|4,014||MBA||2. marec 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|90709 Wettin||1990 TX3|| align=right|15,3|| align=right|2,804|| align=right|0,199|| align=right|7,85|| align=right|4,694||MBA||12. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(90710)||1990 TF6|| align=right|14,6|| align=right|2,725|| align=right|0,342|| align=right|8,78|| align=right|4,498||MBA||9. oktober 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(90711)||1990 TB10|| align=right|16,5|| align=right|2,335|| align=right|0,141|| align=right|3,77|| align=right|3,567||MBA||10. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|90712 Wittelsbach||1990 TE13|| align=right|15,4|| align=right|2,760|| align=right|0,240|| align=right|8,80|| align=right|4,584||MBA||12. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(90713)||1990 VE3|| align=right|16,2|| align=right|2,278|| align=right|0,204|| align=right|6,50|| align=right|3,438||MBA||11. november 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(90714)||1990 VJ6|| align=right|14,1|| align=right|2,940|| align=right|0,161|| align=right|9,66|| align=right|5,041||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90715)||1991 GE3|| align=right|15,0|| align=right|2,451|| align=right|0,144|| align=right|2,82|| align=right|3,836||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90716)||1991 GY8|| align=right|13,7|| align=right|2,466|| align=right|0,158|| align=right|13,97|| align=right|3,873||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90717)||1991 PF3|| align=right|14,4|| align=right|2,564|| align=right|0,095|| align=right|9,76|| align=right|4,106||MBA||2. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90718)||1991 RW3|| align=right|15,0|| align=right|3,060|| align=right|0,229|| align=right|4,97|| align=right|5,352||MBA||12. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(90719)||1991 RZ5|| align=right|14,3|| align=right|2,615|| align=right|0,200|| align=right|12,98|| align=right|4,227||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(90720)||1991 RS19|| align=right|14,6|| align=right|2,610|| align=right|0,232|| align=right|5,04|| align=right|4,216||MBA||14. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(90721)||1991 RC29|| align=right|15,4|| align=right|2,623|| align=right|0,342|| align=right|14,25|| align=right|4,248||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(90722)||1991 TE4|| align=right|13,9|| align=right|2,657|| align=right|0,217|| align=right|15,19|| align=right|4,330||MBA||10. oktober 1991||Observatorij Palomar||K. J. Lawrence
|-
|(90723)||1991 TN10|| align=right|16,4|| align=right|2,659|| align=right|0,105|| align=right|2,04|| align=right|4,336||MBA||10. oktober 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90724)||1991 VF8|| align=right|16,0|| align=right|2,652|| align=right|0,226|| align=right|8,29|| align=right|4,319||MBA||4. november 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90725)||1991 VJ8|| align=right|15,3|| align=right|2,642|| align=right|0,181|| align=right|4,26|| align=right|4,294||MBA||4. november 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90726)||1992 BE4|| align=right|16,1|| align=right|2,246|| align=right|0,143|| align=right|5,96|| align=right|3,365||MBA||29. januar 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90727)||1992 DP5|| align=right|14,8|| align=right|2,973|| align=right|0,101|| align=right|2,86|| align=right|5,126||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(90728)||1992 EW8|| align=right|14,5|| align=right|2,733|| align=right|0,213|| align=right|9,79|| align=right|4,518||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(90729)||1992 ED21|| align=right|16,0|| align=right|2,267|| align=right|0,125|| align=right|6,33|| align=right|3,412||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(90730)||1992 EO23|| align=right|16,0|| align=right|2,300|| align=right|0,147|| align=right|5,02|| align=right|3,487||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(90731)||1992 OC|| align=right|14,8|| align=right|2,586|| align=right|0,299|| align=right|15,90|| align=right|4,159||MBA||26. julij 1992||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(90732)||1992 PO|| align=right|14,3|| align=right|3,163|| align=right|0,227|| align=right|11,13|| align=right|5,624||MBA||8. avgust 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(90733)||1993 BO8|| align=right|15,7|| align=right|2,715|| align=right|0,081|| align=right|4,58|| align=right|4,474||MBA||21. januar 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90734)||1993 FW6|| align=right|14,9|| align=right|2,758|| align=right|0,118|| align=right|5,25|| align=right|4,581||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(90735)||1993 FC10|| align=right|14,3|| align=right|2,721|| align=right|0,055|| align=right|10,49|| align=right|4,488||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(90736)||1993 FB15|| align=right|14,6|| align=right|2,785|| align=right|0,081|| align=right|9,75|| align=right|4,647||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(90737)||1993 FQ15|| align=right|13,4|| align=right|3,944|| align=right|0,085|| align=right|9,54|| align=right|7,831||HLD||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(90738)||1993 FP21|| align=right|15,0|| align=right|2,800|| align=right|0,131|| align=right|3,42|| align=right|4,684||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(90739)||1993 FM31|| align=right|16,4|| align=right|2,174|| align=right|0,163|| align=right|2,17|| align=right|3,204||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(90740)||1993 FZ31|| align=right|15,1|| align=right|2,661|| align=right|0,311|| align=right|5,69|| align=right|4,340||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(90741)||1993 FE36|| align=right|15,4|| align=right|2,835|| align=right|0,062|| align=right|2,81|| align=right|4,774||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(90742)||1993 FX44|| align=right|16,5|| align=right|2,267|| align=right|0,075|| align=right|6,86|| align=right|3,412||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(90743)||1993 FE58|| align=right|16,2|| align=right|2,796|| align=right|0,105|| align=right|3,05|| align=right|4,675||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(90744)||1993 FT80|| align=right|15,4|| align=right|2,732|| align=right|0,036|| align=right|6,50|| align=right|4,514||MBA||18. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(90745)||1993 HW2|| align=right|14,9|| align=right|2,750|| align=right|0,144|| align=right|8,90|| align=right|4,559||MBA||19. april 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90746)||1993 NK1|| align=right|15,8|| align=right|2,302|| align=right|0,153|| align=right|8,08|| align=right|3,493||MBA||12. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90747)||1993 PP2|| align=right|14,0|| align=right|3,109|| align=right|0,147|| align=right|16,22|| align=right|5,481||MBA||15. avgust 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90748)||1993 QL4|| align=right|15,9|| align=right|2,347|| align=right|0,249|| align=right|3,01|| align=right|3,595||MBA||18. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(90749)||1993 QZ7|| align=right|14,9|| align=right|3,167|| align=right|0,190|| align=right|15,03|| align=right|5,635||MBA||20. avgust 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90750)||1993 QJ8|| align=right|14,8|| align=right|3,040|| align=right|0,051|| align=right|8,17|| align=right|5,299||MBA||20. avgust 1993||La Silla||E. W. Elst
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov